— японский учёный и популяризатор науки. Один из создателей метода получения стволовых клеток из тканей взрослого организма.

Доктор медицинских наук, профессор.

Биография 
Хироми Ёкояма родился в 1949 году.

В 1976 году Ёкояма окончил медицинскую школу университета Хиросаки, после чего поступил в Токийский университет. После окончания университета он остался работать там на должности ассистента. Несколько лет спустя Ёкояма получает научную степень, становится президентом медицинской корпорации Исинкай. В дальнейшем он получает должность президента медицинского исследовательского фонда натуральных продуктов при Министерстве труда, здравоохранения Японии.

Научная деятельность 

Хироми Ёкояма получил известность как специалист по работе с мезенхимальными клетками. Под его руководством команде японских ученых удалось вырастить компоненты сердца из клеток. Ёкояма возглавляет НПО клинической медицины антистарения и исследовательской группы по использованию в регенеративной медицине стволовых клеток, имеет более десятка патентов в биотехнологической отрасли.

Библиография 
 Hiromi Yokoyama et al. Novel adult tissue-derived stem cell and use thereof, 2004
 Hiromi Yokoyama. Collateral Damage, 2006

Примечания 

Биологи Японии